Сегаль — еврейская фамилия. Известные носители:

 Сегаль, Венсан (род. 1967) — французский виолончелист.
 Сегаль, Зеэв (1947—2011) — израильский правовед, профессор юриспруденции и юридический комментатор СМИ.
 Сегаль, Илья Рафаилович (род. 1969) — американский экономист, профессор Стэнфордского университета, член Эконометрического общества.
 Сегаль, Матвей Эдуардович — петербургский предприниматель, купец 2-й гильдии, землевладелец.
 Сегаль, Моисей Абрамович (1891—1945) — советский государственный деятель, педагог.
 Сегаль, Моисей Менделевич (1915—2013) — российский кинооператор.
 Сегаль, Моше Цви (1904—1984) — раввин, любавический хасид, общественный деятель.
 Сегаль, Юлия Ароновна (род. 1938) — советско-израильский скульптор.

См. также